Biografies:
 Andrew Garfield, actor de ciutadania estatunidenca i britànica
 Eugene Garfield, lingüista i empresari nord-americà
 James Abram Garfield, vintè President dels Estats Units d'Amèrica
 John Garfield, actor de cinema estatunidenc
 Richard Garfield, professor de Matemàtiques i dissenyador de jocs estatunidenc

 Còmic:
 Garfield, tira còmica creada per Jim Davis
 Garfield (personatge), protagonista de la tira còmica

 Cinema:
 Garfield: The Movie, pel·lícula de 2004 dirigida per Peter Hewitt
 Garfield: A Tail of Two Kitties, pel·lícula de 2006 dirigida per Tim Hill, seqüela de l'anterior

 Televisió: Garfield i els seus amics, sèrie de televisió estatunidenca

 Toponímia:
 Garfield (Arkansas), població estatunidenca
 Garfield (Geòrgia), població estatunidenca
 Garfield (Kansas), població estatunidenca
 Garfield (Minnesota), població estatunidenca
 Garfield (Nova Jersey), població estatunidenca
 Garfield (Texas), població estatunidenca
 Garfield (Washington), població estatunidenca
 Garfield Heights, població estatunidenca de l'estat d'Ohio